Biermeile bezieht sich auf

 das Internationale Berliner Bierfestival
 eine Spaßsportart in englischsprachigen Ländern, die dem Kastenlauf ähnelt
 eine mittelalterliche, sich auf eine Meile erstreckende Schankgerechtigkeit